Walter Adams (1922–1998) – amerykański ekonomista
 Walter Sydney Adams (1876-1956) – amerykański astronom
 Walter Adams (ur. 1945) – niemiecki lekkoatleta